Jméno a příjmení Jan Pavel má více nositelů:

 Jan Pavel (spisovatel) (* 1973) – český básník a prozaik
 Jan Pavel (ekonom) (* 1978) – český ekonom, od roku 2018 člen Národní rozpočtové rady

podobné
 Jan Pavel (papež)